El término tráquea puede referirse:

 a la tráquea, órgano respiratorio de los vertebrados;
 a la tráquea (artrópodos), órgano respiratorio de los artrópodos; o
 a la tráquea vegetal, elemento de conducción en angiospermas.